Andalucia Tennis Experience 2010 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2010 z cyklu Andalucia Tennis Experience rozgrywany w dniach 5–11 kwietnia 2010 roku w Marbelli na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Hiszpanii